Courth ist der Familienname folgender Personen:

 August Courth (1824–1903), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Franz Courth (1940–1998), deutscher katholischer Theologe, Professor und Pallottiner